Amy Hennig (1964) – autrice di videogiochi statunitense
 Angela Hennig Brodtka (1981) – ex ciclista su strada tedesca
 Angela Hennig Brodtka (1981) – ex ciclista su strada tedesca
 Curt Hennig, propr. Curtis Michael Hennig (1958-2003) – wrestler statunitense
 Edward Hennig (1879-1960) – ginnasta e multiplista statunitense
 Edwin Hennig (1882-1977) – paleontologo tedesco
 Joe Hennig, propr. Joseph Curtis Hennig (1979) – wrestler statunitense
 Katharina Hennig (1996) – fondista tedesca
 Larry "The Axe" Hennig (1936-2018) – wrestler statunitense
 Roland Hennig (1967) – ex pistard tedesco
 Shelley Hennig (1987) – modella e attrice statunitense
 Susanne Hennig-Wellsow (1977) – politica tedesca
 Willi Hennig, propr. Emile Hans Willi Hennig (1913-1976) – biologo, entomologo e zoologo tedesco